Ивацевичи:
 Ивацевичи — город.
 Ивацевичи — железнодорожная станция.
 «Ивацевичи» — футбольный клуб.